O Grupo Mundial é o principal nível da Copa Davis. Participam 16 equipes.

Participantes

Jogos

Primeira Rodada

Rep. Tcheca vs. Países Baixos

Japão vs. Canadá

Alemanha vs. Espanha

França vs. Austrália

Estados Unidos vs. Reino Unido

Argentina vs. Itália

Cazaquistão vs. Bélgica

Sérvia vs. Suiça

Quartas de Final

Japão vs. Rep. Tcheca

França vs. Alemanha

Itália vs. Reino Unido

Suíça vs. Cazaquistão

Semifinais

França vs. Rep. Tcheca

Suíça vs. Itália

Final

França vs. Suíça

Premiação

Ligação externa
 

Copa Davis de 2014